Google Browser Sync — расширение Firefox для синхронизации (и для первоначального слияния) закладок браузера, а также cookies, списка открытых вкладок и истории посещений веб-страниц на нескольких компьютерах, распространяемое по лицензии Freeware. Создано в 2006 году.

Расширение не поддерживается в Firefox 3.0. К концу 2008 года проект был закрыт.
Вместе с закрытием проекта произошло открытие его исходных кодов.

Вопросы приватности при использовании данного расширения 
Расширение использует для хранения данных серверы Google. Хотя, по заявлению Google, сохраняемые данные никому не передаются, получение доступа к аккаунту даёт возможность злоумышленнику получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе к паролям от других ресурсов Интернет, которые могут хранится в cookies.

Примечания

Ссылки 
 Google Extensions for Firefox 
 Сайт open-source проекта

 Google Browser Sync, Обзор на CompuTerra.ru, 13 июня 2006

Расширения Firefox
Бесплатное программное обеспечение
Browser Sync